C15H10O5 – formula molecolare dell'aloe emodina
C15H10O5 – formula molecolare dell'apigenina
C15H10O5 – formula molecolare della baicaleina
C15H10O5 – formula molecolare della galangina
C15H10O5 – formula molecolare della genisteina

Formule molecolari